Aspetto – in linguistica, una delle categorie della coniugazione verbale
 Aspetto – in astrologia, il rapporto angolare fra i pianeti
 Aspetto fisico – in antropologia una delle manifestazioni della personalità umana
 Pesca all'aspetto – tecnica di pesca in apnea